Caoba (fusta)
 Caoba o Swietenia mahagoni, arbre i la seva fusta.
 Caoba o Swietenia macrophylla, arbre i la seva fusta.
 caoba de Lagos, arbre Khaya ivorensis i la seva fusta.
 caoba del Senegal, arbre Khaya senegalensis i la seva fusta.
 Caoba de les filipines,  Lauan o certs arbres del gènere Shorea i llur fusta.
 Caoba roja  o caoba vermella, fusta de l'arbre anomenat "karri" (Eucalyptus diversicolor)
 Caoba: color marró fosc